Ива́н Степа́нович Гу́сев:

 Гусев, Иван Степанович (1905 — ?) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1948).
 Гусев, Иван Степанович (1930—1988) — первый секретарь Марийского обкома КПСС (1979—1981).